

События 
 Борьба за власть среди членов династии Юань после смерти Тэмура (2 февраля). Царевич Аюрбарибада 4 апреля захватывает дворец в Даду и арестовывает вдовствующую императрицу Булухан и претендента на престол Ананду. Императором и кааном становится брат Аюрбарибады Хайсан, чему следует формальное подтверждение на собравшемся курултае (21 июня).
 Февраль — Битва при Тарнберри. Вторжение шотландцев.
 9/10 февраля — битва при Лох Райан: победа англичан над шотландцами.
 Апрель — Битва при Глен-Труле: победа шотландцев
 10 мая — битва при Лаудон-Хилле: Эмер де Валенс разбит Робертом Брюсом.
 31 мая — Битва при Луке: Фридрих I Укушенный правитель Мейсена из дома Веттинов разбил войска короля Альбрехта I Австрийского.
 4 июля Рудольф Габсбург умер (от дизентерии-?) во время военного похода против восставшего чешского дворянства. Престол вновь освободился, и 15 августа Генрих Хорутанский стал королём Чехии повторно.
 13 октября — арест и заключение в тюрьмы всех рыцарей Ордена тамплиеров на территории Франции по приказу Филиппа IV.
 Декабрь — Битва при Слиохе.
 Город Лион возвращён Королевству Франции.
 Март — войска епископа города Верчелли разбивают восставших крестьян. Дольчино взят в плен и сожжён.
 Осенью начинается процесс против Жака де Моле и ордена тамплиеров.
 Изабелла де Виллардуэн передала Ахейское княжество неаполитанском королю Карлу II Анжуйскому, который отдал его в правление своему сыну Филиппу Тарентскому.
 Полоцкая земля вошла в состав Великого княжества Литовского.
 Сельджукский Румский султанат в Малой Азии окончательно распался на десять эмиратов, зависимых от монгольского наместника в Аксарае.
 В 1307 году магнаты на собрании в Ракоше снова провозгласили Карла Роберта королём Венгрии, но самые богатые аристократы (Матуш Чак и Ласло Кан) проигнорировали съезд.
 После гибели в Гиляне эмира Кутлуг-шаха улусным эмиром (амир-и улус) становится Чобан. 30 сентября заключён его брак с дочерью ильхана Олджейту.
 Монгольские набеги на Индию прекращаются.
 Войска Делийского султаната разбили индусские княжества на плато Декан.

Вступили на престол 
 Королевство Англия — король Эдуард II (1307—1327).
 Киликийское царство — царь Ошин Хетумян (1307—1320)
 Империя Юань (Монгольская империя) — Хайсан (1307—1311).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1307 году
 Маргарита д'Эврё, дочь графа Эврё и Эгмонта Людовика Французского, жена графа Оверни и Булони Гильома XII.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1307 году
 2 февраля — Тэмур, каган Монгольского улуса, император Юань (с 1294).
 3/4 июля — Рудольф I, король Чехии (c 1306) и герцог Австрии (с 1298, под именем Рудольф III).
 7 июля — Эдуард I Длинноногий, король Англии (с 1272).
 Дольчино, ересиарх, глава апостоликов.
 Константин Борисович, князь Ростовский (1278—1288, 1294—1307), Углицкий (1288—1294)
 Левон IV, правитель Киликийской Армении (с 1303).

Легендарные события 
 Выстрел Вильгельма Телля

См. также

Примечания